Derlien ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Derlien (1891–1962), deutscher Maler und Gebrauchsgrafiker
 Christina Derlien (* 1972), deutsche Fernseh- und Hörfunkjournalistin
 Hans-Ulrich Derlien (1945–2010), deutscher Verwaltungswissenschaftler
 Maren Derlien (* 1975), deutsche Ruderin

Siehe auch:
 Derlin